Friedburg  steht für:
 Friedburg, Ortschaft und Katastralgemeinde von Lengau, Oberösterreich
 Burg Friedburg (Innviertel), bei Friedburg, Oberösterreich
 Burgruine Friedburg (Pinzgau), bei Sulzau, Neukirchen am Großvenediger, Land Salzburg

Siehe auch: 
 Friedberg
 Friedburginsel
 Friedeburg (Begriffsklärung)
 Friedenburg
 Friedensburg
 Fridiburga